Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Manchester du 15 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Edda Buding.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Donna Floyd et Belmar Gunderson.

Résultats en simple

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1961
Boston
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en août 1961